Нови-Пазар () — община в Болгарии. Входит в состав Шуменской области. Население составляет 24 044 человека (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Беджене
 Войвода
 Енево
 Жилино
 Зайчино-Ореше
 Избул
 Мировци
 Нови-Пазар
 Памукчии
 Писарево
 Правенци
 Преселка
 Сечиште
 Стан
 Стоян-Михайловски
 Трыница

Общины Шуменской области